Pohjajärvi kan syfta på:
Pohjajärvi (sjö i Kajanaland), sjö i Kuhmo,  (14 ha)
Pohjajärvi (sjö i Valtimo, Norra Karelen), sjö i Valtimo,  (40 ha)
Pohjajärvi (sjö i Kuopio, Norra Savolax), sjö i Kuopio,  (36 ha)